Андре́й Шу́тов:
 Шутов, Андрей Иларионович (Антоний; 1800/1812—1881) — старообрядческий архиепископ Московский и всея России.
 Шутов, Андрей Юрьевич (род. 1963) — российский историк и политолог.